Василка Павлова Генадиева е българска художничка, известна главно със своите портрети и натюрморти.

Биография 
Родена е на 9 октомври 1905 година в София, в семейството на Павел Генадиев, брат на политика Никола Генадиев, и Невена Генадиева от копривщенския род Кесякови. През 1930 година завършва живопис в Художествената академия при Никола Маринов и Борис Митов, след което в 1931 година става член на Дружеството на независимите художници. Повлияна е от традициите на импресионизма.

Сред нейните най-известни работи са „Автопортрет“ (1934), „Зора“ (1935), „Г-ца П.“ (1937), „Портрет на момиче“ (1947), портрети на Михаил Маджаров, Александър Балабанов, Димитър Благоев, Васил Коларов, Васил Левски, натюрмортите „Фикус“ (1934) и „Невени“ (1968). Съпруг - художникът Николай Евров. Умира на 4 ноември 1973 година.

Личният архив на Василка Генадиева се съхранява във фонд 1785К в Централен държавен архив. Той се състои от 95 архивни единици от периода 1905 – 1975 г.

Родословно дърво

Бележки 

Български художници
Възпитаници на Националната художествена академия
Родени в София
Починали в София
Хора с архиви в Централния държавен архив